Sarsiellidae är en familj av kräftdjur. Sarsiellidae ingår i överfamiljen Sarsielloidea, ordningen Myodocopida, klassen musselkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Sarsiellidae 58 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Sarsiellidae